ESR steht für:
 Einzahlungsschein mit Referenznummer, Schweizer Zahlungsschein für Einzahlungen und Überweisungen
 Elektronenspinresonanz, eine Messtechnik
 VEB Elektronische Spezialröhren Leipzig (Firma Pressler)
 M2010 Enhanced Sniper Rifle, US-amerikanisches Scharfschützengewehr
 Équipes Spécialisées de Reconnaissance, ehemalige belgische Spezialeinheit
 Equivalent Series Resistance, der äquivalente Serienwiderstand eines Kondensators in der Elektrotechnik
 Eric S. Raymond, Autor und Programmierer in der Hacker- und Open-Source-Szene
 Erythrozytensedimentationsrate, ein globaler Suchtest auf entzündliche Erkrankungen, siehe Blutsenkungsreaktion
  Ethnikó Simvúlio Radhiotileórasis, deutsch Griechischer Nationaler Rundfunkrat
 European Society of Radiology, eine Vereinigung von europäischen Radiologen
 European Sociological Review, soziologische wissenschaftliche Fachzeitschrift
 Extended Support Release, Softwareversionen mit Fehler- und Sicherheitsupdates, siehe Versionsgeschichte von Mozilla Firefox #ESR
 Institute of Environmental Science & Research, neuseeländisches Forschungsinstitut
 Eastar Jet (ICAO-Code), südkoreanische Fluggesellschaft
 Ricardo García Posada Airport (IATA-Code), Flughafen von El Salvador (Chile), Provinz Chañaral, Chile

Siehe auch:
 Eser
 SR

Abkürzung